KRY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karamay (Cina)
 kry – codice ISO 639-3 della lingua kryts